Вікторія Азаренко була дворазовою чинною чемпіонкою, але знялась до початку турніру через травму ступні.

Симона Халеп виграла титул, у фіналі перемігши Анджелік Кербер з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

 Лі На (3 коло)
 Агнешка Радванська (півфінал)
 Петра Квітова (чвертьфінал)
 Сара Еррані (чвертьфінал)
 Єлена Янкович (півфінал)
 Анджелік Кербер (фінал)
 Симона Халеп (переможниця)
 Каролін Возняцкі (2 коло)
 Ана Іванович (2 коло)
 Домініка Цібулкова (1 коло, знялася через a хворобу шлунково-кишкового тракту)
 Роберта Вінчі (1 коло)
 Саманта Стосур (2 коло)
 Карла Суарес Наварро (знялась because of an elbow injury)
 Слоун Стівенс (1 коло)
 Ежені Бушар (1 коло)
 Кірстен Фліпкенс (1 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4=Чвертьфінали

| RD1-seed03=
| RD1-team03= К Канепі
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= В Лепченко
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= М Бартель
| RD1-score05-1=65
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= А Бек
| RD1-score06-1=77
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Ц Піронкова
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=11
| RD1-team08= Р Вінчі
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=15
| RD1-team09= Е Бушар
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Б Маттек-Сендс
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= М Мікулеску
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= Ф Аль-Набхані
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=0
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= С Шувей
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Ф Пенетта
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=7
| RD2-team01= С Халеп
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=77
| RD2-seed02=
| RD2-team02= К Канепі
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=65

| RD2-seed03=
| RD2-team03= А Бек
| RD2-score03-1=65
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=Q
| RD2-team04= Ц Піронкова
| RD2-score04-1=77
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3=2

| RD2-seed05=
| RD2-team05= Б Маттек-Сендс
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=3
| RD2-seed06=
| RD2-team06= М Мікулеску
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=6

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= С Шувей
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=4
| RD2-team08= С Еррані
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=7
| RD3-team01= С Халеп
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= А Бек
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= М Мікулеску
| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=5
| RD3-score03-3=1
| RD3-seed04=4
| RD3-team04= С Еррані| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=7| RD3-score04-3=6| RD4-seed01=7
| RD4-team01= С Халеп| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=4
| RD4-team02= С Еррані
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=0
| RD4-score02-3=
}}

 Секція 4 

 Кваліфікація 

 Сіяні гравчині 

 Кваліфікувалися 

 Щасливі лузери 
  Тадея Маєрич

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Qatar Total Open, одиночний розряд
2014